MKP steht für:
 in der Medizin einen Mitralklappenprolaps
 ManKind Project, eine Organisation der Männerbewegung
 Magyar Kommunista Párt, die Kommunistische Partei Ungarns
 die Partei der ungarischen Gemeinschaft in der Slowakei
 Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof, ein Bahnhof in Bayern
 das Monte-Kali-Pokalschießen, einen internationalen Schießsportwettkampf
 Metallisierter Kunststoff Polypropylen, ein Kondensatortyp in der Elektronik, siehe einen Leistungskondensator
 im österreichischen Gesundheitswesen den Mutter-Kind-Pass
 Flughafen Makemo (IATA-Code)
 Maoist Komünist Partisi, Maoistische Partei in der Türkei

mkp bezeichnet:
 Meterkilopond, veraltete Einheit für das Drehmoment, siehe Kilopondmeter

MKP